Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2016 – Vrouwen (team)
 Boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2016 – Vrouwen (individueel)